Dopolavoro ist die Kurzbezeichnung für:

Opera Nazionale Dopolavoro (OND), eine Freizeitorganisation im faschistischen Italien
mehrere (ehemalige) italienische Fußballvereine, die in die OND integriert waren (z. B. Dopolavoro Empoli)